Сельское поселение Коварзинское — упразднённое сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.
Центр — деревня Коварзино.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Коварзинский сельсовет.

Законом Вологодской области от 25 июня 2015 года № 3691-ОЗ, сельские поселения Коварзинское и Ферапонтовское были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Ферапонтовское с административным центром в селе Ферапонтово.

По данным переписи 2010 года население — 531 человек.

География 
Было расположено в центре района. Граничило:
 на севере с Чарозерским сельским поселением,
 на северо-западе с Васильевским и Липиноборским сельскими поселениями Вашкинского района,
 на юго-западе с Липовским сельским поселением,
 на юге с Ферапонтовским и Николоторжским сельскими поселениями,
 на востоке с Богородским сельским поселением Усть-Кубинского района,
 на северо-востоке с Бекетовским сельским поселением Вожегодского района.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Коварзинского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входили 45 населённых пунктов, в том числе
44 деревни,
1 посёлок.

Примечания

Ссылки 
 Коварзинское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Упразднённые муниципальные образования Кирилловского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году